Алекса́ндр Влади́мирович Конви́сер (род. 15 июля 1975 года) — российский рок-музыкант. C 1992 по 2009 год солист панк-группы «Бригадный подряд»,  и по настоящее время лидер группы МПТРИ. Музыкальную деятельность успешно совмещал с работой учителя русского языка и литературы в средней общеобразовательной школе Санкт-Петербурга, однако с 2019 года прекратил выступать и сконцентрировался на работе преподавателем.

Дискография

Бригадный Подряд 
  — Розовая Вода
  — Худшее
  — Сине-бело-голубой
  — Реаниматоры 
  — Идиот
  — Насилие и Sex
  — Красота Сожрет Мир
  — Так Не Должно Быть
  — Никакой правды
 2009 — Звёзды на льду (макси-сингл)

МП-ТРИ (проект музыкантов групп Бригадный Подряд и Краденое Солнце) 
  — «Демо Вирус»
  — «Безалкогольный»

МПТРИ 
  — «Вот это песня» (макси-сингл)
  — «Максимка Бросил Пить»
  — «Буран» (макси-сингл)
  — «Турбосингл» (сингл)
  — «Terve» (сингл)
  — «В Москву» (сингл)
  — «Суши» (сингл)
  — «Не плачь» (сингл)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Александр Конвисер в программе ЕЩЕ (ТНТ) - видео

Музыканты группы «Бригадный подряд»
Панк-рок-музыканты России
Родившиеся в 1975 году
Рок-музыканты России